Абаскаль, Хосе:
 Абаскаль, Хосе Мануэль (род. 1958) — испанский бегун.
 Абаскаль, Хосе Фернандо де (1743–1821) —  испанский военный офицер, вице-король Перу с 1806 по 1816.